Jack Caffery ist der Name folgender Personen:
* Jack Caffery (Leichtathlet) (John Peter Caffery; 1879–1919), kanadischer Leichtathlet
 Jack Caffery (Eishockeyspieler) (John James Caffery; 1934–1992), kanadischer Eishockey- und Baseballspieler